Dudás Kálmán (1873–?) magyar építész
 Dudás Kálmán (1912–1983) magyar költő, műfordító